Puccio ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Puccio (* 1986), italienischer Synchronsprecher
 Alex Puccio (* 1989), US-amerikanische Sportkletterin
 Salvatore Puccio (* 1989), italienischer Radrennfahrer